Kelime Aydın Çetinkaya (ur. 15 czerwca 1982 r.) – turecka biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2004 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race oraz Pucharze Bałkańskim. Do jej największych sukcesów należą trzy zwycięstwa w konkursach pierwszego z tych cykli. Jest ona uczestniczką czterech Igrzysk Olimpijskich: w Salt Lake City, Turynie, Vancouver oraz Soczi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Uniwersjada

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 

 

Tureccy biegacze narciarscy
Tureccy olimpijczycy
Turcy pochodzenia azerskiego
Urodzeni w 1982